

Persone 

 Eugen Langen (1833-1895) – inventore tedesco
 Albert Langen (1869-1909) – editore tedesco
 Carl-Friedrich von Langen (1887-1934) – cavaliere tedesco
 Christoph Langen (1962) – ex bobbista tedesco
 Ellen van Langen (1966) – ex mezzofondista olandese
 Dexter Langen (1980) – ex calciatore tedesco
 Harold Langen (1986) – canottiere olandese

Sport 
 TV Langen – società cestistica con sede a Langen (Germania)

Geografia

Austria 
 Langen am Arlberg – frazione di Klösterle, comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)
 Langen bei Bregenz – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Francia 
 Langen – antico nome tedesco di Langatte, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania

Comuni 
 Langen – comune nel circondario dell'Emsland (Bassa Sassonia)
 Langen Brütz – comune nel circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Langen (Hessen) – città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Niederlangen – comune nel circondario dell'Emsland (Bassa Sassonia)
 Oberlangen – comune nel circondario dell'Emsland (Bassa Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Langen – ex comune ora frazione di Fehrbellin, comune nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)
 Langen – ex comune ora frazione di Geestland, città nel circondario di Cuxhaven (Bassa Sassonia)
 Langen Jarchow – ex comune ora frazione di Kloster Tempzin, comune nel circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Polonia 
 Langen – antico nome tedesco di Łęgi, frazione del comune di Połczyn-Zdrój nel distretto di Świdwin (Pomerania Occidentale)